Кизлярская епархия Эчмиадзинского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая епископская епархия Армянской Апостольской церкви бывшая в составе Эчмиадзинского патриархата с центром в городе Кизляр .

Сегодня территория упразднённой Астраханской епархии входит в ведение Епархии Юга России Армянской Апостольской церкви.

История 
В юрисдикцию Кизлярской епархии входили юго-западные губернии Российской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 60.000, общин — 40.

Епархия имела 12 церквей.

См. также 
 Список армянских храмов России
 Магакия Орманян
 Кизляр

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви
†